Act of Union steht für:
 Act of Union 1536–1542, ein überholter Sprachgebrauch für die Einbeziehung von Wales in den Rechtsraum von England, siehe Gesetze zur Eingliederung von Wales 1535–1542
 Act of Union 1707, eine gesetzliche Vereinbarung zwischen England und Schottland
 Act of Union 1800, eine gesetzliche Vereinbarung zwischen Großbritannien und Irland
 Act of Union 1840, ein Gesetz des Vereinigten Königreichs zur Schaffung der Provinz Kanada, welches eine Vereinigung von Nieder- und Oberkanada beinhaltet